Fariza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fariza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Fariza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar